La prova de 50 m lliures masculí al Campionat del món de 2017 es va celebrar els dies 28 i 29 de juliol de 2017.

Rècords 
Abans de la competició, els rècords mundials i de campionat existents van ser els següents.

Resultats

Sèrie 
Els escalfaments es van celebrar el 28 de juliol a les 09:30.

Semifinals 
Les semifinals es van celebrar el 28 de juliol a les 18:09.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 
La final es va celebrar el 29 de juliol a les 17:39.

Referències 

Campionat del Món de natació de 2017